Caupolican bedeutet:

 Caupolicán, ein Kriegshäuptling der Mapuche im Arauco-Krieg

nach diesem benannt:
 Caupolicán (Provinz), eine ehemalige Provinz im heutigen Nordwesten Boliviens
 (1974) Caupolican, ein Asteroid